Модуль без кручения — модуль  над кольцом , такой что из равенства , где  — элемент , не являющийся делителем нуля, и , следует  или .

Примеры 
 Целостное кольцо  как -модуль, а также все его ненулевые левые идеалы являются модулями без кручения.
 Модуль M над коммутативным кольцом K с полем частных Q является модулем без кручения тогда и только тогда, когда Tor1(Q/K,M) = 0. В частности, все плоские модули являются модулями без кручения.
 Единственные конечно-порожденные модули без кручения над областью главных идеалов — это свободные модули.

Свойства
 Подмодуль модуля без кручения, а также прямая сумма и прямое произведение модулей без кручения — также модуль без кручения.
 Если кольцо  коммутативно, то для любого модуля  определен подмодуль
кручения
 
Тогда фактормодуль  является модулем без кручения.

См. также 
 Кручение (алгебра)

Ссылки 
 Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), Torsion-free_module, Encyclopedia of Mathematics, Springer — ISBN 978-1-55608-010-4.
 Matlis, Eben (1972), Torsion-free modules, The University of Chicago Press, Chicago-London, MR0344237.

Модули над кольцами